Mužská čtyřhra German Open 2016 probíhala v polovině července 2016. Do deblové soutěže hamburského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Jamie Murray a John Peers, jehož členové nestartovali společně. Murray se rozhodl zúčastnit paralelně hraného čtvrtfinále Davis Cupu proti Srbsku. Peers nastoupil s Kontinenem, aby trofej obhájil.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, který ve finále zdolal kanadsko-pákistánské turnajové trojky Daniela Nestora s Ajsámem Kúreším výsledkem 7–5 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali třetí společnou trofej na okruhu ATP Tour, respektive každý z nich devátý deblový titul.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  '''Henri Kontinen /  John Peers (vítězové)
  Daniel Nestor /  Ajsám Kúreší (finále)
  Mate Pavić /  Michael Venus ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hamburg European Open
Tenis v Německu v roce 2016
ATP World Tour 2016